Буенависта има више значења:

 Буенависта (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Буенависта (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Буенависта (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Буенависта (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Буенависта (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенависта (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенависта (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенависта (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенависта (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Буенависта (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенависта (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенависта (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенависта (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенависта (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенависта (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенависта (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенависта (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенависта (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Буенависта (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта, Матасанос (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта, План де Окотал (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта, Грасијас а Диос (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта, Туху Буенависта (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта, Фраксион Сан Рафаел (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Сунуапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта, Точмај (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта, Линдависта (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта, 1а. Буенависта (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Интернадо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Ла Махада (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Дијез (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Дијесиочо (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Дијесисеис (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Дос (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Досе (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Каторсе (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Кинсе (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Куатро (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Нуеве (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Онсе (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Очо (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Сеис (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Сијете (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Синко (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Трес (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Тресе (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Кампо Досијентос Уно (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта, Лас Тинахас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенависта (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенависта (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенависта, Гиљермо Фавела (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенависта (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенависта (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенависта, Лос Чапотес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенависта (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенависта (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенависта (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенависта (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенависта (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Лос Москос (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Ла Лечуза (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Ел Робле (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Ла Пиједад Буенависта (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Ел Баросо (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Лусио Контрерас Мартинез (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Ел Куернито (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Ла Серка (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Фраксион ла Серка (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Ел Салвијар де Буенависта (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Пуерто де Буенависта (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта, Буена Виста де Серано (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенависта (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенависта (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенависта, Кашаквавилт (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенависта (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенависта (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенависта (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенависта (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенависта (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенависта (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Буенависта (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Буенависта (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Буенависта (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Буенависта (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Буенависта (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Буенависта (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Буенависта (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Буенависта (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта, Ел Кармен (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта, Ла Аргоља (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта, Ел Туерто (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта, Сан Мигел (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта, Лас Ормигас (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта, Баранка де Буенависта (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенависта (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта, Солкуанго (Чиколоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Тултитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта, Колонија Буенависта (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенависта (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта, Лас Енрамадас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Буенависта (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Чукандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта, Ел Педрегал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Лазаро Карденас, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта, Ла Нопалера (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта, Ел Занкудо (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта, Сан Мигел Буенависта (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта, Километро 1.5 (Закатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Буенависта, Лас Паредес (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Буенависта (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Буенависта (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Буенависта (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Буенависта, Обисенте (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенависта, Ел Митоте (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенависта (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенависта (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенависта, Калерас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенависта (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенависта (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Андрес Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Антонио Акутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Антонио Синикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Хуан Ачиутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Хуан Какаватепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Хуан Њуми), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Луис Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Марсијал Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Мигел Тулансинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Педро Теозакоалко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Санта Марија Јосојуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сантијаго Чазумба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сантијаго Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сантијаго Теститлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта, Сан Мигел (Чинантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Доминго Аренас), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Сан Андрес Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта, Сан Хосе Буенависта (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта, Сокотитла (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Буенависта (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Буенависта (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Буенависта (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Буенависта (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Буенависта (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Буенависта (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Буенависта (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Буенависта (Лазаро Карденас, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Буенависта (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта, Палмар Алто (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта, Лос Ареналитос (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенависта (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенависта (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенависта (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенависта (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенависта (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенависта (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенависта (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенависта (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенависта (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенависта, Хенерал Антонио Перез Ортега (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенависта (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта, Ел Темпорал (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенависта (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Буенависта (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Буенависта (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта, Ла Чингада (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта, Чарко Азул (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенависта (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта, Ел Сархенто (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта, Тасахера (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта, Мававес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта, Ел Корпал (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта (Акил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Буенависта (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Буенависта (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Буенависта (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта, Лос Амолес (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта, Буенависта де ла Пенденсија (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта, Пало Мочо (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта, Ел Долар (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенависта (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику